La Posta bezeichnet:

 La Posta Svizzera, Die Schweizerische Post

 La Posta (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 La Posta (Córdoba), Ort in Argentinien